Marie Antoinette (Maria Antonieta, em francês) pode se referir a:

 Maria Antonieta - arquiduquesa da Áustria e rainha consorte de França de 1774 até a Revolução Francesa, em 1789
 Marie Antoinette (1931) - filme estadunidense de 1938, dirigido por W. S. Van Dyke, com Norma Shearer
 Marie Antoinette (2006) - filme estadunidense de 2006, dirigido por Sofia Coppola, com Kirsten Dunst

 Maria Antonieta (desambiguação)

Desambiguação